Гигантский кенгуровый прыгун () — грызун, эндемик Калифорнии, США. Находится на грани вымирания. Самый крупный из кенгуровых прыгунов, достигает в длину 15 сантиметров (не считая длинного хвоста с кисточкой). Обычно светло-коричневого цвета. Большая голова и глаза, длинные и сильные задние лапки (как у тушканчиков или кенгуру, отсюда название), за счёт которых может быстро и высоко подпрыгивать.

Живёт в колониях, роет норы в рыхлой земле. Ведёт, прежде всего, ночной образ жизни. Питается семенами, растениями и насекомыми, создаёт запас семян на период засухи.

Сезон размножения длится с января по май. В помёте обычно 3 детёныша. Продолжительность жизни составляет 2—4 года.

Примечания

Ссылки 
сайт ARKive

Млекопитающие Северной Америки
Кенгуровые прыгуны
Исчезающие виды
Животные, описанные в 1904 году
Эндемики Калифорнии